Wielingen ist der Name
 eines Schifffahrtsweges in der Westerschelde
 von 1931 bis 1943 eines Bootes der Staatsmarineschule Oostende, siehe Liste der Küstentorpedoboote der A-Klassen#A-II (Amtsentwurf 1915) A 26–A 55
 einer 1974 in Dienst gestellten Fregatte der Wielingen-Klasse der belgischen Marine
 eines 2011 gebauten Lotsentenders nach dem SWATH@A&R-Rumpfkonzept, siehe SWATH@A&R#25 m SWATH@A&R

Siehe auch
 Straße Boulevard de Wielingen in Cadzand